Coence puede referirse a los siguientes topónimos españoles:

 Coence (La Coruña), lugar de la parroquia de Cerceda, municipio de Cerceda, provincia de La Coruña;
 Coence (Lugo), lugar y parroquia del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo;
 San Miguel de Coence, parroquia del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.